Martinswand ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Martinswand (Ammergauer Alpen) (1352 m), Berg auf dem gemeindefreien Gebiet Ettaler Forst, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Martinswand (Karwendel), markante Bergwand in der Marktgemeinde Zirl, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol